Бренес:

 Бренес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Бренес, Нери (род. 1985) — коста-риканский спринтер.
 Бренес Солорсано, Леопольдо Хосе (род. 1949) — никарагуанский кардинал.
 Бренес, Пабло (род. 1982) — коста-риканский футболист, полузащитник.
 Бренес, Рэндалл (род. 1983) — коста-риканский футболист, нападающий.